Rüßmann oder Rüssmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Rüßmann (1919–1986), deutscher Musiker und Komponist
 Rolf Rüssmann (1950–2009), deutscher Fußballspieler und -manager